Alaminos bezeichnet

 Alaminos (Pangasinan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan auf den Philippinen 
 Alaminos (Laguna), eine Stadtgemeinde in der Provinz Laguna auf den Philippinen 
 Alaminos (Spanien), eine Gemeinde in Spanien
 Alaminos (Zypern), eine Gemeinde und ein Fischereihafen im Bezirk Larnaka, Zypern

 Antón de Alaminos, einen spanischen Entdecker